Horvátország
 Kraljevac, falu Rojcsa községben, Belovár-Bilogora megyében
 Kraljevac sziget az Adriai-tengerben Közép-Dalmáciában